Та́рховская у́лица — название улиц в Сестрорецке, названных по местности Тарховка:
 Тарховская улица
 2-я Тарховская улица
 3-я Тарховская улица
 4-я Тарховская улица
 5-я Тарховская улица
 6-я Тарховская улица